Проводы белых ночей:

 Проводы белых ночей (пьеса) — пьеса Веры Пановой
 Проводы белых ночей (фильм) — фильм Юлиана Панича